Caldwell County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Caldwell County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Caldwell County (Missouri) – okres státu Missouri
 Caldwell County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Caldwell County (Texas) – okres státu Texas